Монконтур — кантон во Франции, департамент Вьенна
 Монконтур — кантон во Франции, департамент Кот-д’Армор